El príncipe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck (nacido el 1 de noviembre de 1994) es un miembro de la realeza de Bután y de la Casa de Wangchuck, como hijo del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Tshering Pem Wangchuck.

Biografía 
Ugyen Jigme Wangchuck ha participado en una gran cantidad de compromisos oficiales, incluidas reuniones de asuntos exteriores. En 2008, ingresó al internado suizo Institut Le Rosey. Tiene dos hermanas, las princesas Ashi Chimi Yangzom Wangchuck, y Ashi Kesang Choden Wangchuck, así como otros 7 medios hermanos, entre ellos el actual Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Ugyen Jigme es miembro activo de DeSuups, una organización compuesta por voluntarios que acuden a las zonas afectadas por algún cataclismo o en actos benéficos, y que visten un conocido uniforme naranja para ser fácilmente reconocibles. Se les conoce como "Guardianes de la paz".

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 11 de noviembre de 1994 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck.

Honores

Nacionales 
  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (06/02/1999).  
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008). 
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).
  Real Kabney Roja (17/12/2021).

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Dinastía Wangchuck
 Sucesión al trono de Bután

Butaneses del siglo XXI
Príncipes de Bután
Butaneses del siglo XX
Budistas de Bután